Neimke steht für
Kathrin Neimke (* 1966), deutsche Leichtathletin 
Blankschmiede Neimke, Dassel, Technik- und Landwirtschaftsmuseum,